Bosznia-Hercegovina
 Granje, a falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Granje, falu Jakšić községben, Pozsega-Szlavónia megyében